Storm peut désigner :

Patronyme 
 Devon Storm (1974-), nom de ring du catcheur Christopher Ford ;
 Gale Storm (née en 1922), actrice américaine ;
 Jerome Storm (1890-1958), réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Morten Storm (né en 1976), agent de renseignement danois ;  
 Olaf Storm (1894-1931), acteur allemand ; 
 Susanne Storm (1970-), actrice danoise ;  
 Theodor Storm (1817-1888), écrivain allemand.
 Famille Storm de Grave

Personnages de fiction 
 Jane Storm (ou Susan Storm en anglais), personnage de comics appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Storm (en français Tornade) est un membre des X-Men dans l'univers de Marvel Comics.
 Storm, un personnage de la série de bande dessinée Storm (1978-2011).

Jeu vidéo 
 Storm Spirit, un héros du mode DotA du jeu vidéo Warcraft III
 , un personnage de la série de jeux vidéo Sonic Riders (2006).
 Storm (ou Night), le personnage principal de Final Fantasy Versus XIII

Cinéma 
 Storm, un film américain réalisé par Harris Done, sorti en 1999 ;
 Storm est un membre des X-Men dans la série de films commencée en 2000 ;
 Storm un film suédois réalisé par Måns Mårlind et Björn Stein, sorti en 2005 ;
 Storm, un téléfilm américain de 2008 ;
 Tempête, mon chien (Storm), un film danois réalisé par Giacomo Campeotto, sorti en 2009.
 Storm (série de films), une série de films policiers hongkongais réalisés par David Lam.

Musique

Groupes 
 Storm, duo allemand de  de la fin des années 1990.
 Storm, groupe de  norvégien, actif de 1993 à 1995.
 Like a Storm, groupe de hard rock néo-zélandais, fondé en 2005.

Albums 
 Storm, album d'Heather Nova sorti en 2003.
 Storm, album de Theatre of Tragedy sorti en 2006 et contenant la chanson éponyme.

Chansons 
 Storm, chanson de SuRie représentant le Royaume-Uni à l'Eurovision 2018.
 Storm, chanson de Victor Crone représentant l'Estonie à l'Eurovision 2019.
Storm, chanson de Roxen.

Autre 
 Storm, marque de guitare folk/western, guitare électrique, guitare basse et ampli-combo.
 STORMAUDIO Engineering, fabricant d'amplificateurs audio haute fidélité.

Divers 
 Dans la série de films et de romans Star Wars, Storm est une géante gazeuse du système de Naboo. Storm 3 et Storm 10 font partie de ses lunes (voir Planètes de Star Wars).
 A Storm, peinture de Georgia O'Keeffe (1922).
 Storm, des montagnes russes du parc d'attractions sicilien Etnaland.

 En informatique, Apache Storm, un système de calcul distribué en temps réel

 Storm Model Management, couramment appelée Storm, une agence de mannequins britannique, connue pour avoir eu Kate Moss sous contrat.

 En psychologie, la méthode STORM (en anglais ) est un ensemble de pratique de formation destiné à la gestion du risque suicidaire.

 HMS Storm, un sous-marin de  de la Royal Navy.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre